Села:
 Істочне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Істочне — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район